Зарубин, Николай Александрович:
 Зарубин, Николай Александрович (1884 — после 1936) — русский и советский морской офицер, Георгиевский кавалер.
 Зарубин, Николай Александрович (1856 — 1927) — российский военачальник, генерал-лейтенант армейской кавалерии.